Норвешка је до сада учествовала 60 пута. Остварили су три победе.

Норвешка је рекордер по броју завршетка такмичења на последњем месту у финалу (чак 11 пута).

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Норвешка